De jongen, de mol, de vos en het paard (boek), een prentenboek van de Britse illustrator en auteur Charlie Mackesy
De jongen, de mol, de vos en het paard (film), een korte animatiefilm uit 2022 geregisseerd door Charlie Mackesy